Joe Coleman puede referirse a:

Joseph Patrick Coleman (1922 - 1997), lanzador de las Ligas Mayores de Béisbol (Major League Baseball o MLB).
Joseph Howard Coleman (n. 1947), lanzador de las Ligas Mayores de Béisbol (Major League Baseball o MLB).
Joe Coleman (pintor) (n. 1955), pintor e ilustrador estadounidense.
Joseph E. Coleman (1922 - 2000), político estadounidense.